Александру Влахуца има више значења:

 Александру Влахуца (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Александру Влахуца (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Александру Влахуца (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији